Tollare kan syfta på:

 Tollare – en hundras, se Nova scotia duck tolling retriever
 Tollingjaktprov – ett jaktprov för en speciell form av jakt på sträckande änder och gäss

Nacka kommun 
 Tollare pappersbruk – ett numera nedlagt pappersbruk i Nacka kommun
 Tollare gård – en gård i Nacka kommun
 Tollare folkhögskola – en folkhögskola (IOGT-NTO:s) i Tollare gård, Boo
 Tollare naturreservat – inrättat år 2009 av Nacka kommun 
 Tollareträsk - en sjö i naturreservatet 
 Tollareställningen – en luftvärnsställning från andra världskriget i Nacka kommun